Владислáв Дми́триевич Близню́к (; род. , Новодевятковичи, Белоруссия) — белорусский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Минск».

Карьера 
В 2010 году Владислав принял участие в областной спартакиаде по стритболу. Тогда команда Новодевятковичской средней школы заняла 3 место из 20 команд Гродненской области. На этих соревнованиях Близнюка заметил заслуженный тренер Белоруссии Евгений Кец и предложил Владиславу переехать в Минск. Отец Владислава — Дмитрий Александрович, сразу согласился на предложение, но на семейном совете решили, что пока рано отпускать Владислава в другой город.
 
В 2016 году Близнюк перешёл из клуба БГЭУ-РЦОП в молодёжную команду «Цмоки-Минск», отыграл в ней два сезона. Сезон 2018/2019 Близнюк провёл в резервной команде «Цмоки-Минск», с которой стал бронзовым призёром чемпионата Белоруссии. В 35 матчах его статистика составила 11,4 очка, 2,3 подборе и 3,5 передачи. Кроме того, Владислав привлекался в молодёжную команду для участия в Европейской юношеской баскетбольной лиге, где попадал в символическую пятерку и становился MVP турнира.

В августе 2019 года Близнюк стал игроком основной команды «Цмоки-Минск» и завоевал с ней Кубок Белоруссии. В чемпионате Белоруссии Владислав продолжил выступление за резервную команду, выступал в ней до приостановки чемпионата в марте 2020 года. В сентябре Близнюк снова присоединился к основной команде «Цмоки-Минск» в «Финале четырёх» чемпионата Белоруссии и завоевал золотую медаль.

В сезоне 2020/2021 Близнюк продолжал одновременно выступать за основной и резервный состав БК «Цмоки-Минск», повторно стал победителем чемпионата и Кубка Белоруссии. Признан лучшим молодым игроком чемпионата Белоруссии. В январе 2021 года дебютировал в Единой лиге ВТБ и Лиге чемпионов ФИБА.

В сезоне 2021/2022 в составе основной команды «Цмоки-Минск» Близнюк в третий раз стал победителем чемпионата и Кубка Белоруссии. Признан лучшим защитником чемпионата Белоруссии.

В декабре 2022 года в составе БК "Минск" Близнюк в четвёртый раз стал обладателем Кубка Белоруссии, признан лучшим игроком и лучшим защитником Кубка Белоруссии.

Сборная Белоруссии 
В мае 2018 года Близнюк был включён в состав студенческой сборной Белоруссии для участия в Международном студенческом баскетбольном кубке. Уступив в финале студенческой сборной России-1 (66:72), сборная Белоруссии стала серебряным призёром турнира.

В июле 2019 года Близнюк вошёл в заявку юношеской сборной Белоруссии (до 20 лет) для участия в чемпионате Европы в дивизионе В.

В феврале 2021 года Близнюк дебютировал в национальной сборной Белоруссии.

Достижения 
  Чемпион Белоруссии: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
  Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2018/2019
  Обладатель Кубка Белоруссии: 2019, 2020, 2021, 2022
  Серебряный призёр Международного студенческого баскетбольного кубка: 2018

Примечания

Ссылки 
 Владислав Близнюк на сайте Белорусской федерации баскетбола

Баскетболисты Белоруссии
Игроки БК «Цмоки-Минск-2»
Игроки БК «Цмоки-Минск»